Müden bezeichnet:

 Müden (Mosel), Gemeinde im Landkreis Cochem-Zell in Rheinland-Pfalz
 Müden (Aller), Gemeinde im Landkreis Gifhorn in Niedersachsen
 Müden (Örtze), Ortsteil der Gemeinde Faßberg im Landkreis Celle in Niedersachsen